

События 
 Начало арабо-хазарских войн.
 Эд Великий стал герцогом Аквитании и Васконии
 Тервел стал ханом Дунайской Болгарии
 После кончины святого Агриколы ок. 700 года Вередем Авиньонский стал епископом Авиньонским.
 Патриархат Градо отделился от Аквилейского патриархата
 Приблизительно в 700 году замок Рейзенс (Reisensburg) был упомянут картографом Равенны как один из пяти самых важных замков Германии.
 Возникновение империи Канем-Борно

Родились 
 Виллибальд

Скончались 
 Годеберта
 Куниперт
 Рейнельда
 Аспарух

См. также